Керстин Мюллер (; ) — немецкая гребчиха, выступавшая за сборные ГДР и объединённой Германии по академической гребле в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Барселоне, серебряная призёрка чемпионата мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Керстин Мюллер родилась 7 июня 1969 года в городе Галле, ГДР. Проходила подготовку в Лейпциге в гребном клубе при Немецком институте физической культуры (DHfK).

Дебютировала на международной арене в сезоне 1987 года, когда вошла в состав восточногерманской национальной сборной и выступила на юниорском мировом первенстве в Кёльне, где одержала победу в программе женских парных четвёрок.

Начиная с 1991 года представляла сборную объединённой Германии, в частности заняла второе место в зачёте немецкого национального первенства и отметилась победой в одиночках на регате Match des Seniors в Италии.

Наибольшего успеха в своей спортивной карьере добилась в сезоне 1992 года, когда стала чемпионкой Германии в парных четвёрках и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. В составе четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи Биргит Петер, Сибилла Шмидт и Кристина Мундт, заняла здесь первое место и тем самым завоевала золотую олимпийскую медаль.

После барселонской Олимпиады Мюллер ещё в течение некоторого времени оставалась в основном составе немецкой национальной сборной и продолжала принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1993 году в своей дисциплине она вновь была лучшей на чемпионате Германии и побывала на чемпионате мира в Рачице, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в парных четвёрках — в решающем финальном заезде уступила только команде из Китая.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Керстин Мюллер  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) Германии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле